Trente (provincie), Italiaanse provincie

Personen
Guido Trentin, Italiaans wielrenner
Matteo Trentin, Italiaans wielrenner
Pierre Trentin, Frans wielrenner